Кристина Барруа (; родилась 30 сентября 1981 года в Отвайлере, ФРГ) — немецкая теннисистка французского происхождения; победительница одного турнира WTA в парном разряде.

Общая информация 
Кристина — одна из трёх дочерей Вальдемара и Хильде Барруа; её сестёр зовут Симона и Кармен.

Немка начала играть в теннис в 1991 году в одном из местных теннисных клубов. В профессиональном туре она дебютировала в 2005 году, до этого работая в отделении министерства Юстиции в Сааре.

Своими любимыми ударами считает бэкхенд и подачу.

После победы на турнире в Люксембурге в октябре 2014 года Барруа объявила о завершении профессиональной карьеры теннисистки.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (22)

Победы (15)

Поражения (7)

Финалы турниров WTA в парном разряде (4)

Победы (1)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (30)

Победы (16)

Поражения (14)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 Интервью сайту WTA 

Теннисисты Германии
Чемпионы Германии по теннису